O Fortaleza Esporte Clube em 2021 disputou 67 jogos concentrados em quatro competições, obtendo 35 vitórias, 15 empates e 17 derrotas; 96 gols marcados e 63 sofridos. Conquistou o 44º título de Campeão Cearense de 2021 de forma invicta, sendo a terceira conquista seguida, foi semifinalista na Copa do Nordeste e, de forma inédita, alcançou o quarto lugar do Campeonato Brasileiro e as semifinais da Copa do Brasil.

Visão geral da temporada

Eventos anteriores 
Após um fim de temporada complicado, o Fortaleza decidiu renovar as peças do seu elenco. Ainda no final da temporada anterior, o clube anunciou a contratação do meia Lucas Crispim e do atacante Robson, além da chegada por empréstimo do volante Matheus Jussa.

Março: Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e paralisações

Elenco 
Ainda em renovação de elenco para a nova temporada, o Fortaleza anunciou a chega por empréstimo de Éderson, Daniel Guedes, Gustavo Blanco, Isaque, ainda no começo do mês, e Marcelo Benevenuto, já no fim de março. Yago Pikachu foi uma das contratações do clube, assim como Wellington Nem.

Copa do Nordeste 
A estreia na temporada aconteceu contra o , em Fortaleza, com vitória pela Copa do Nordeste. Seguiu-se uma vitória contra o , empate contra o  e um Clássico-Rei sem gols. Contra o  o clube teve seu primeiro resultado negativo: derrota pelo placar mínimo. No entanto o clube se recuperou e bateu o  na rodada seguinte.

Campeonato Cearense 
O Fortaleza estreou na comepetição em Horizonte, por conta de restrições na capital cearense, devido ao avanço da pandemia de COVID-19 no estado. vencendo o . Logo no outro dia, em 11 de março de 2021, o Governo do Estado do Ceará anunciou a suspensão da competição estadual por tempo indeterminado.

Copa do Brasil 
Classificado devido a conquista do estadual de 2020, o Fortaleza estreou na Copa do Brasil contra o , em Caxias do Sul, definido em sorteio no segundo dia do mês. Conquistou uma vitória pelo placar mínimo e avançou para a segunda fase.

Abril: eliminação na Copa do Nordeste e demissão do técnico

Elenco 
Depois de quase um mês sem contratações, Titi chegou ao Fortaleza no final de abril.

Copa do Nordeste 
No início de abril o Fortaleza garantiu sua classificação para as quartas-de-final da competição após bater o . Na rodada seguinte e derradeira, após vencer o  em Sergipe, o clube também confirmou o primeiro lugar da competição e consolidou a melhor campanha geral da competição. Pelas quartas, o duelo foi contra o  resultando em vitória para o clube cearense, dando direito a disputar a fase semifinal. A semifinal foi realizada em Fortaleza, contra o . O jogo terminou empatado, sem gols, sendo decidido nos pênaltis, onde o clube baiano converteu 4 pênaltis contra 2 do Fortaleza, sendo assim eliminado.

Copa do Brasil 
Ainda no início do mês, o clube enfrentou o , definido no sorteio da primeira fase, em Fortaleza, pela segunda fase da Copa do Brasil, triunfando com um gol de falta e avançando para a próxima fase. Para a próxima fase, foi realizado um sorteio na sede da CBF, com o Fortaleza ficando no 2º de 2 potes. O adversário sorteado para o próximo confronto foi o rival .

Demissão do Técnico 
No fim do mês, após a queda na Copa do Nordeste, o Fortaleza anunciou a demissão do técnico Enderson Moreira.

Maio: chegada de técnico, conquista do tricampeonato invicto e estreia nacional histórica

Novo técnico 
Após cerca de uma semana da demissão do técnico Enderson Moreira, o Fortaleza anunciou a contratação do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, ex-técnico do clube chileno Unión La Calera.

Campeonato Cearense 
Logo no primeiro dia do mês, ainda com técnico interino, o Fortaleza voltou a disputar o campeonato estadual, goleando o . Logo então vieram dois empates sem gols seguidos: no clássico das cores, contra o  e contra o . Logo após, com a chegada do novo técnico, o clube voltou a vencer: primeiro uma goleada contra o  (6x1), depois obteve a primeira vitória da temporada contra o maior rival,  (2x0), se classificando às semis, e por último uma nova goleada contra o  (6x0), encerrando a segunda fase com a melhor campanha.

O adversário das semifinais foi o . Em partida única, o clube distribuiu uma nova goleada vencendo o adversário por 6x0 e avançando para a fase final, contra o . Com a vantagem do empate, o Fortaleza conquistou seu tricampeonato cearense invicto após empatar sem gols com o rival. Esse título marca o 44º título estadual da equipe.

Campeonato Brasileiro 
O Fortaleza estreou pelo Campeonato Brasileiro derrotando o , em Belo Horizonte, com um feito histórico: iniciar o Campeonato Brasileiro com vitória fora de casa. Também foi a melhor estreia do clube no Brasileirão no século.

Junho: Clássico-Rei inédito

Copa do Brasil 
O Fortaleza iniciou o mês empatando contra o  no quarto Clássico-Rei da temporada, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Já na partida de volta, o clube venceu o rival e conquistou a classificação para a fase de oitavas-de-final. Esse duelo marcou o primeiro clássico da história entre os clubes pela competição. Em 22 de julho, houve um sorteio na CBF para definição dos confrontos da fase Oitavas de final, sendo o  o adversário do tricolor.

Campeonato Brasileiro 
No Castelão, o Fortaleza goleou por 5x1 o  pela segunda rodada, terminando a rodada como líder, feito alcançado pela primeira vez na história do clube nos pontos corridos. Na 3ª rodada, o clube venceu o  em casa, se mantendo na liderança e se consagrando como primeiro clube nordestino a ter três vitórias nas três primeiras rodadas do campeonato. Fora de casa, o clube empatou com o  sem gols, permanecendo na liderança pela 3ª rodada seguida. Esse empate marcou o 20º jogo invicto do clube. Pela 5ª rodada, em Fortaleza, empatou novamente, jogando contra o  e cai pra vice liderança do campeonato. No Maracanã o Fortaleza perdeu de 2x1 para o , dando adeus a série invicta de 21 jogos. Em Porto Alegre, um novo empate sem gols aconteceu com o . Após 4 rodadas sem vencer, o Fortaleza encerrou o mês batendo de virada a  no Castelão, se mantendo no G-4.

Julho

Elenco 
Logo no primeiro dia do mês, a volta do meia-atacante Edinho foi anunciada. Uma semana após, foi anunciada a contratação do atacante chileno Ángelo Henríquez, vindo do Universidad de Chile. No dia 21, foi a vez do atacante argentino Valentín Depietri ser anunciado como novo reforço.

Campeonato Brasileiro 
A estreia em julho foi feita em Curitiba com derrota para o . Em seguida, no dia 7, o Fortaleza voltou a vencer, aplicando uma goleada no . Uma nova vitória veio em seguida, contra o , quebrando um tabu de 16 anos sem vencer o clube paulista, além de voltar ao G4. Na rodada seguinte, uma nova vitória e um novo tabu quebrado: primeira vitória contra o  no Morumbi. Na outra semana, o Fortaleza venceu o , tirando a invencibilidade do clube e conseguindo a quarta vitória consecutiva na competição.

Copa do Brasil 
Encerrando o mês, o Fortaleza bateu de virada o  em casa, por 2 gols de Wellington Paulista contra 1 do adversário.

Agosto

Elenco 
Em 25 de agosto o clube anunciou a chegada do meia Lucas Lima, vindo do  por empréstimo.

Campeonato Brasileiro 
O mês iniciou com o 6º clássico rei da temporada, com o rival levando a melhor. Logo em seguida, venceu o  em São Paulo. Pela 16ª rodada, o Fortaleza empatou com o  por 1x1. Um novo empate por 1x1 ocorreu na rodada seguinte, contra o . No último jogo do mês, um novo empate: 0x0 contra o , jogando em casa.

Copa do Brasil 
Com a vantagem na ida, o Fortaleza venceu novamente o  em Maceió e avançou as quartas-de-final da competição. Após a classificação, houve um sorteio na sede da CBF para definição do chaveamento da fase final. O adversário sorteado para enfrentar o Fortaleza nas quartas de final foi o . No primeiro duelo, no Morumbi, os times empataram em 2x2.

Setembro: classificação inédita na Copa do Brasil

Campeonato Brasileiro 
Iniciando o mês de setembro, o Fortaleza sofreu uma derrota por 4 gols a 2, em Salvador, contra o , pela última rodada do primeiro turno. Iniciando o returno, mais uma derrota, a primeira em casa na competição, para o então líder . Pela 2ª rodada do returno, a terceira derrota seguida: 1x0 para o . Na outra rodada, o clube reencontrou a vitória contra o , vencendo por 1x0 em Pernambuco, sendo a primeira vitória como visitante do duelo.

Copa do Brasil 
No segundo duelo da fase de Quartas de Final, o Fortaleza dominou e se classificou de forma inédita para as semifinais da competição em cima do , vencendo pelo placar de 3x1. O adversário da próxima fase será o .

Outubro: volta da torcida e eliminação na Copa do Brasil

Campeonato Brasileiro 
No início do mês, o Fortaleza foi derrotado pelo  por 3x0, na sua primeira partida com pública desde o início da pandemia de Covid-19. Na rodada seguinte, uma vitória contra o  no Maracanã. No segundo jogo com a presença de público, uma nota derrota: novo 3x0, dessa vez contra o . Contra o , o time voltou a vencer em casa pelo campeonato, sendo a primeira vitória com torcida tricolor no estádio. Na 27ª rodada, o time engrenou a terceira vitória seguida como visitante, ao bater a  em Chapecó. Em casa, pela 28ª rodada, uma vitória com autoridade: 3x0 contra o . Fechando o mês, uma derrota para  em Belo Horizonte por 2x1.

Copa do Brasil 
Pela partida de ida das semifinais, o Fortaleza foi goleado pelo  no Mineirão, por 4x0. Pela partida de volta, uma nova derrota por 2x1 e a despedida da competição, com uma campanha histórica.

Novembro: queda de rendimento

Campeonato Brasileiro 
O inicio de novembro foi bem preocupante para o clube tricolor com uma sequência de quatro jogos sem vitória. O primeiro confronto do mês, contra o , resultou em derrota por 1x0. Em seguida, um empate contra o , equipe do ex-técnico Rogério Ceni, por 1x1. Logo então, duas novas derrotas, fora de casa para o  por 3x0 e uma goleada no último Clássico-Rei do ano por 4x0. Em 20 de novembro, uma vitória veio para diminuir a pressão: 1x0 contra o  em casa, sendo essa a primeira vez que o Fortaleza derrotou o clube paulista duas vezes na mesma edição do Brasileirão. Na 35ª rodada, o último embate com um time paulista e uma nova derrota: 2x0 para o  na Vila Belmiro.

Dezembro: marcas, G4 e classificação histórica

Campeonato Brasileiro 
A primeira partida de dezembro marcou a temporada do Fortaleza: ao vencer o , em casa, por 1x0, o clube carimbou uma vaga inédita à Copa Libertadores da América na edição de 2022 e a maior pontuação e posição de um clube cearense na Série A nos pontos corridos. Dois dias depois, beneficiado pela vitória do  em cima do , veio a confirmação da classificação à fase de grupos da Libertadores, ao garantir, no mínimo, a 6ª posição na tabela. Na rodada seguinte, derrota por 1x0 frente ao . Na rodada final do campeonato, vitória sobre o  por 2x1, sendo o primeiro nordestino a alcançar o G4 do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos.

Elenco
 Última atualização feita em 10 de junho de 2021.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador contundido
 : Prata da casa (jogador da base)

Transferências 

 : Jogadores emprestados ao Fortaleza
 : Jogadores emprestados pelo Fortaleza
 : Jogadores que retornam de empréstimo

 : Jogadores que chegaram ou saíram após compra de direitos
 : Jogadores que chegaram ou saíram sem custos
 : Jogadores que chegaram ou saíram após terem seus contratos rescindidos
|}

Competições

Resumo das Participações

Campeonato Cearense - Série A

Fase de Grupos

Desempenho por rodada

Local:  Mandante ·  Visitante ·  ClássicoResultado:  Vitória ·  Derrota ·  Empate Colocação:  Semifinal  Eliminação

Partidas

Fase final

Copa do Nordeste

Fase de Grupos

Classificação - Grupo B

Desempenho por rodada

Local:  Mandante ·  Visitante ·  ClássicoResultado:  Vitória ·  Derrota ·  Empate Colocação:  Quartas de final  Eliminação

Partidas

Quartas de final

Semifinais

Campeonato Brasileiro - Série A

Classificação

Desempenho em cada rodada 
Esse foi o desempenho da participação no Campeonato Brasileiro:

Local:  Mandante ·  Visitante ·  Clássico — Resultado:  Vitória ·  Derrota ·  Empate

Partidas

Primeiro turno

Segundo turno

Copa do Brasil

Primeira Fase

Segunda Fase

Terceira Fase

Oitavas de final

Quartas de final

Semifinal

Estatísticas

Aproveitamento
Geral

Como mandante

Como visitante

Artilharia 

 GC. : Jordan (, 6ª rodada, 2ª fase Camp. Cearense); Matheus Lacerda (, 7ª rodada, 2ª fase Camp. Cearense); Zé Gabriel (, 2ª rodada, Camp. Brasileiro)
 Em itálico os futebolistas que não atuam mais pelo clube
 Última atualização em 10 de dezembro de 2021.

Doubletes

Gols sofridos 

 Em itálico os futebolistas que não atuam mais pelo clube
 Última atualização em 10 de dezembro de 2021.

Gols contra 
Estes são os gols contra feitos pelos jogadores do Fortaleza:

 Última atualização em 7 de outubro de 2021.

Pênaltis 
Sofridos
Estes são os pênaltis a favor do Fortaleza:

Cometidos
Estes são os pênaltis cometidos por futebolistas do Fortaleza:

 Última atualização em 13 de dezembro de 2021.

Aparições e cartões

Entre (parênteses), jogos em que entraram no decorrer da partida.
 Última atualização em 3 de dezembro de 2021.

Cartões

Público
Devido a pandemia de COVID-19 no Brasil, grande parte dos jogos da temporada 2021 não tiveram presença de público. Em setembro, o governador Camilo Santana liberou a volta aos estádios em eventos-testes. O Fortaleza teve seu primeiro jogo com público em 2 de outubro, contra o , pelo Campeonato Brasileiro. Foram 10 partidas com a presença de público, com arrecadado acima de 3 milhões de reais. O clube teve o maior público da Arena Castelão na temporada: 51.125 pagantes na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Dados gerais

 Arrecadação com bilheteria: R$ 3.788.268,00

Jogos com público

Adversários

Clássicos

Cearenses

Alagoanos

Baianos

Cariocas

Catarinenses

Gaúchos

Goianos

Maranhenses

Mato-grossenses

Mineiros

Paraibanos

Paranaenses

Paulistas

Pernambucanos

Piauiense

Sergipanos

Estádios 
Esses são os estádios de futebol onde houve partidas disputadas pelo Fortaleza na temporada:

 Última atualização em 4 de dezembro de 2021.

Ligações externas
 

 

Fortaleza
2021
Listas do Fortaleza Esporte Clube
Futebol de 2021 no Ceará